Гафури — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится вблизи села Гафури Буздякского района Республики Башкортостан.

Примечания 

Объекты, названные в честь Мажита Гафури
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Башкортостана